La Treća hrvatska nogometna liga 2009-10, conosciuta anche come 3.HNL 2009-10, è stata la 19ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Le 54 squadre erano divise in 3 gironi di 18 squadre su base geografica.

Per essere promosse nella categoria superiore, la Druga liga, le società richiedenti devono posizionarsi entro i primi 3 posti della classifica finale ed essere in regola con i parametri richiesti (solidità finanziaria, stadio a norma, etc).

Girone Ovest

Girone Est

Girone Sud

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2009-10
Druga Liga 2009-10
Hrvatski nogometni kup 2009-2010

Collegamenti esterni 

2009
Calcio nel 2009
Calcio nel 2010